Чемпионат Исландии по футболу 1946 стал 35-м розыгрышем чемпионата страны. Впервые в истории шесть команд приняли участие в розыгрыше. Чемпионский титул в 12-й раз завоевал «Фрам».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Исландии на сайте rsssf.com

Чемпионат Исландии по футболу
1946 год в Исландии
Футбол в Европе в 1946 году